Satterfield ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Satterfield (1923–1977), US-amerikanischer Boxer
 Brian Satterfield (* 1969), US-amerikanischer Footballspieler
 Dave E. Satterfield (1894–1946), US-amerikanischer Politiker
 David E. Satterfield III (1920–1988), US-amerikanischer Politiker
 David M. Satterfield (* 1954), US-amerikanischer Diplomat; Sondergesandter für den Nahen Osten
 Kenny Satterfield (* 1981), US-amerikanischer Basketballspieler